Den siste mohikanen kan syfta på:

 Den siste mohikanen – en roman av James Fenimore Cooper från 1826, originaltitel The Last of the Mohicans
 Den siste mohikanen (film, 1936) – amerikansk film från 1936, originaltitel The Last of the Mohicans
 Den siste mohikanen (TV-serie) – brittisk miniserie från 1971, originaltitel The Last of the Mohicans
 Den siste mohikanen (film) – amerikansk film från 1992, originaltitel, The Last of the Mohicans
 Den siste mohikanen (sång) – sång med Karl Gerhard från 1937
 Den siste mohikanen (album) – album av Mikael Wiehe från 2021
 Den siste mohikanen (Scharfenberger) – sång komponerad av Werner Scharfenberger, i svensk version med Little Gerhard 1961